Dolls (1987), een film van Stuart Gordon
 Dolls (2002), een film van Takeshi Kitano
 Dolls (Street Fighter), personages uit de Street Fighter-computerspellen